Nederlandse Vereniging voor Veganisme
 Nederlandse Vuurtoren Vereniging
 Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht
 Nederlandse Vakbond Varkenshouders
Nederlandse Vereniging voor Vlamonderzoek
 Nederlands Verbond van Vakverenigingen, voormalige vakcentrale
 Industriebond-NVV, voormalige vakbond
 Nordhessische VerkehrsVerbund
 Tussen 1920 en 1934 de naam van de voetbalclub VV Nieuwe Niedorp